Osoby noszące nazwisko Krefft:
 Adolf Krefft – niemiecki polityk
 Gerard Krefft – niemiecki-australijski paleontolog, zoolog
 Iga Krefft – polska aktorka telewizyjna, filmowa i dubbingowa
 Karol Krefft (1907-1995) – polski poeta, jeden z największych intelektualistów kaszubskich 
 Konstantyn Krefft – polski duchowny katolicki, Sługa Boży Kościoła katolickiego, 
 Ottomar Krefft –  lekarz polski, działacz społeczny
 Paweł Krefft (ur. 1996) – polski koszykarz
 Siegfried Krefft – niemiecki lekarz, ur. w Bobowie

Zobacz też  
 Krefftius
 Kreft